Okręty US Navy o nazwie USS "Cohasset":
 Pierwszy  był holownikiem. Wcześniej nosił nazwę "E. D. Fogg", później "Narragansett". Został zbudowany w 1860 i zakupiony przez US Navy rok później. Sprzedany w 1892.
 Drugi  był statkiem towarowym. Zbudowany w 1918, wycofany ze służby w 1919.
 , wcześniej LST-129, był okrętem desantowym czołgów, zwodowanym w 1943, przeklasyfikowanym i przemianowanym w 1944 oraz skreślonym z listy jednostek floty w 1946.

Cohasset